Квартерон:
 Квартерон — потомок мулата и белого.
 Квартерон — одно из названий шалайки.

Квартеронка — роман Томаса Майн Рида.